Sankt Johannes (parochie, Aarhus)
 Sankt Johannes (parochie, Herning)
 Sankt Johannes (parochie, Kopenhagen)
 Sankt Johannes (parochie, Vejle)